Дмитриевск:
Дмитриевск — ныне Макеевка, Украина
Дмитриевск — ныне Камышин, Россия